Cruel Summer (album Ace of Base)
 Cruel Summer (singel)